Primrose (Alaska)
 Primrose (Nebraska)
 Primrose Hill, turó situat al districte de Camden, Londres.
 Archibald Primrose, 5è comte de Rosebery, primer ministre del Regne Unit.